Денисюк — українське прізвище.

 Денисюк Анатолій Анатолійович — майор Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Денисюк Андрій Володимирович — солдат Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Денисюк Василь Захарович (1982—2015) — молодший сержант Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Денисюк Володимир Володимирович — підполковник Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Денисюк Володимир Петрович (* 1945) — радянський та український математик. Доктор фізико-математичних наук, профессор.
 Денисюк Денис Сергійович (1990—2015) — солдат Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Денисюк Євгеній Олексійович (*10 квітня 1948) — український політик, міський голова Костополя.
 Денисюк Іван Овксентійович (*12 грудня 1924 — †10 жовтня 2009) — український літературознавець, франкознавець, фольклорист, педагог. Доктор філологічних наук, заслужений професор.
 Денисюк Матвій Романович (у чернецтві Місій; 1872 — ?) — церковний діяч. Ієромонах Києво-Печерської лаври. Жертва репресій.
 Денисюк Ніна Іванівна — директорка музею історії села Катеринівка Веселинівського району (Миколаївська область), заслужений працівник культури України.
 Денисюк Микола (1913—1976) — редактор, видавець, громадський і церковний діяч.
 Денисюк Олег Анатолійович (1981—2007) — український військовослужбовець, миротворець, старший сержант «Укрполбату», командир відділення автороти 95-ї окремої аеромобільної бригади.
 Денисюк Олексій Ярославович (*1989) — український спортсмен з кульової стрільби. Майстер спорту України міжнародного класу. Бронзовий призер Паралімпійських ігор.
 Денисюк Павло Олександрович — старшина Збройних сил України, учасник російсько-української війни, що загинув у ході російського вторгнення в Україну в 2022 році.
 Денисюк Павло Юрійович — науковець, викладач, громадський активіст.
 Денисюк Юрій Миколайович (1927—2006) — радянський фізик, один з основоположників оптичної голографії.
 Чужинова-Денисюк Ірина Валеріївна (* 1972) — українська велогонщиця; учасниця Олімпійських ігор-2004.

Див. також 
 5155 Денисюк (5155 Denisyuk) — астероїд головного поясу, відкритий 18 квітня 1972 року.

Примітки 

Українські прізвища
Прізвища на -юк